Гисеньи (; ранее также Кисеньи [, ]), с 2006 года официально называется Рубаву () — город в районе Рубаву в Западной провинции Руанды.

История 

Во времена немецкого и затем бельгийского управления поселение было известно под названием Кисеньи.

С 1962 года город Гисеньи являлся административным центром , упразднённой в результате , по итогам которой вошёл в состав новосозданной Западной провинции; а также был переименован в Рубаву, однако в иностранных источниках продолжилось активное употребление старого названия.

География 
Гисеньи — смежный с Гомой, городом, который находится по другую сторону границы, в Демократической Республике Конго. Расположен на высоте 1481 м над уровнем моря.

Население 
Население города по оценочным данным на 2009 год составляло около 106 000 человек, а по материалам переписи 2012 года насчитывало 136 830 жителей.

Динамика численности населения города по годам по данным переписей:

Экономика 

Город является курортом на пресноводном озере Киву, в нём есть несколько отелей и три песчаных пляжа. Северный берег озера, на котором находятся Гисеньи и Гома, представляет собой плоскую равнину, заполненную лавой после извержений близлежащего вулкана Ньирагонго.

В городе находится пивоваренный завод.

Образование 
В Гисеньи расположен один из кампусов Кигальского независимого университета (Kigali Independent University).

Персоналии 
 Список уроженцев города, о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

Примечания 

Города Руанды